EPM (wielerploeg), Colombiaanse wielerploeg
 EPM Musique, Frans platenlabel